sprekers van Indo-Arische talen;
meer in het bijzonder sprekers van die talen tijdens de Vedische periode (1600 - 500 v.Chr.) in het noorden van India en Pakistan; zie Vedische tijd.